Ви́рус иммунодефици́та:
 Вирус иммунодефицита, у человека — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию.
 Вирус иммунодефицита. у кошек — это вирус, поражающий кошек и атакующий их иммунную систему.